Martin Němec (* 1957) – czeski muzyk rockowy i kompozytor
 Martin Němec (* 1974) – czeski atleta

Zobacz też
 Martin Nemec – słowacki siatkarz